

Persone
 Asano Nagaakira – samurai giapponese
 Asano Nagamasa – daimyō giapponese
 Asano Naganori – daimyō giapponese
 Asano Yoshinaga – samurai e daimyō giapponese
 Inio Asano – fumettista giapponese
 Masumi Asano – doppiatrice e cantante giapponese
 Tadanobu Asano – attore e musicista giapponese
 Takuma Asano – calciatore giapponese
 Tetsuya Asano – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Yūya Asano – calciatore giapponese

Pagine correlate
 Clan Asano – clan giapponese di samurai